

Ошаганди — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Ошаганди — село, Осакаровський район, Карагандинська область